Српска Република се може односити на:

 Република Српска,  један је од два политичка ентитета Босне и Херцеговине
 Република Србија, суверена држава на југоистоку Европе